El término carnicero puede hacer referencia a:

 Carnicero, persona que trabaja y vende la carne.

Apellido 
 Alejandro Carnicero (1693-1756), escultor español.
 Ángel Casas Carnicero (1920-2011), médico y político español.
 Antonio Carnicero (1748-1814), pintor y grabador español.
 Carlos Carnicero (1951), periodista español.

Apelativo 
Otras personas que han sido denominadas, generalmente de forma despectiva, como carniceros por su vinculación a sucesos luctuosos son:

 El carnicero de Albacete: André Marty.
 El carnicero de Badajoz: Juan Yagüe.
 El carnicero de los Balcanes: Slobodan Milošević.
 El carnicero de Bucha: Azatbek Omurbekov.
 El carnicero del Congo Belga: Leopoldo II de Bélgica.
 El carnicero de África Oriental Italiana: Rodolfo Graziani.
 El carnicero de Hannover: Fritz Haarman.
 El carnicero del Kurdistán: Ali Hassan al-Mayid.
 El carnicero de Lyon: Klaus Barbie.
 El carnicerito de Málaga: Carlos Arias Navarro.
 El carnicero de Milwaukee: Jeffrey Dahmer.
 El carnicero de Praga: Reinhard Heydrich.
 El carnicero de Riga: Eduard Roschmann.

Películas 
 El carnicero, película estadounidense de 2004.
 El Carnicero 2: El Origen Del Mal, película estadounidense de 2005, secuela de la anterior.